Антоніо Флоро Флорес (,  18 червня 1983, Неаполь) — італійський футболіст, нападник клубу «Казертана».

Виступав за молодіжну збірну Італії.

Клубна кар'єра 
Народився 18 червня 1983 року в місті Неаполь. Вихованець футбольної школи клубу «Наполі». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2000 року в основній команді того ж клубу, в якій провів чотири сезони, взявши участь у 62 матчах чемпіонату. 

Згодом з 2004 по 2013 рік грав у складі команд клубів «Сампдорія», «Перуджа», «Ареццо», «Удінезе», «Гранада» та «Дженоа».

До складу клубу «Сассуоло» приєднався 2013 року. Проятягом наступних 2,5 років відіграв за команду із Сассуоло 72 матчі в національному чемпіонаті. Згодом грав за «К'єво» і «Барі». 2018 року досвідчений нападник став гравцем третьолігового «Казертана».

Виступи за збірні 
2001 року дебютував у складі юнацької збірної Італії, взяв участь у 10 іграх на юнацькому рівні, відзначившись 4 забитими голами.

2002 року залучався до складу молодіжної збірної Італії. На молодіжному рівні зіграв у 5 офіційних матчах, забив 1 гол.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на 13 грудня 2018 року

Статистика виступів за збірну

Примітки

Посилання 

Статистика виступів за збірну на сайті Федерації футболу Італії.  
Статистика виступів на сайті www.legaseriea.it 

Італійські футболісти
Гравці молодіжної збірної Італії з футболу
Футболісти «Наполі»
Футболісти «Сампдорії»
Футболісти «Перуджі»
Футболісти «Ареццо»
Футболісти «Удінезе»
Футболісти «Дженоа»
Футболісти «Гранади»
Футболісти «Сассуоло»
Футболісти «К'єво»
Футболісти «Барі»
Футболісти «Казертани»
Італійські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Іспанії
Уродженці Неаполя